Friesenheim (Baden), een Duitse gemeente in Baden-Württemberg
 Friesenheim (Rheinhessen), een Duitse gemeente in Rijnland-Palts
 Friesenheim (Ludwigshafen), een wijk in de Duitse stad Ludwigshafen
 Friesenheim (Frankrijk), een Franse gemeente in de Elzas